Issa (clan) of Ciise, een Somalische onderclan van de Dir
 Issa was in de oudheid de naam voor het nu Kroatische eiland Vis en stadje Vis
 Issa (Arabisch عيسى) is een overwegend mannelijke, zelden vrouwelijke voornaam.
 De mannelijke voornaam Issa is een overwegend West-Afrikaanse variant van de Arabische voornaam Isa, de Arabische term voor Jezus.
 De vrouwelijke voornaam Issa is een korte vorm van voornamen die eindigen op -isa of -issa, zoals Clarissa.